Courchamps (Aisne)
 Courchamps (Maine-et-Loire)
 Chaume-et-Courchamp